En informatique, le terme assembly désigne :
 en anglais, un langage assembleur (voir aussi Assembly language sur wikipedia.eng)
 un anglicisme informatique, désignant un ensemble logiciel cohérent constitué en une unité de déploiement indivisible à partir de plusieurs 'briques' logicielles (dll, ressources, méta données, dépendances...), particulièrement employé dans le monde Microsoft, mais également en Java (fichiers jar)

Voir aussi 
 L'assembly, événement annuel parmi les plus importants de la scène démo

Liens internes 
 Framework
 Bibliothèque logicielle
 Common Language Runtime
 Apache Maven
 Distribution

Liens externes 
 Définition de l'AssemblyClass  dans le Framework .NET de Microsoft
 Définition de l'AssemblyClass dans le Framework Microsoft SQL Server
 Plugin Assembly dans le produit Maven

Références 

Terminologie de l'informatique